Carlos Figueroa puede referirse a las siguientes personas:

 Carlos Figueroa Alarcón, yudoca salvadoreño;
 Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo e investigador mexicano;
 Carlos Figueroa Lorente, jugador y entrenador de hockey sobre patines español;
 Carlos Figueroa Salazar, músico chileno.
 Carlos Figueroa Serrano, político chileno.